Harju bezeichnet:
 Kreis Harju, einen Landkreis in Estland
 Harju (Hiiumaa), ein Dorf der estnischen Landgemeinde Hiiumaa 
 Pühalepa-Harju, bis 2017 Harju, ein Dorf der estnischen Landgemeinde Hiiumaa 

Harju ist der Familienname folgender Personen:
 Arsi Harju (* 1974), finnischer Kugelstoßer
 Dieter Mueller-Harju (* 1952), deutscher Schriftsteller, Psychologe, Soziologe und Künstler
 Efraim Harju (1889–1977), finnischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Johan Harju (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Matti Harju (* 1943), finnischer Eishockeyspieler